Rižana (sprich „Rischana“) heißen folgende geographische Objekte:
 Rižana (Koper), Ort bei Koper, Slowenien
 Rižana (Fluss) zur Bucht von Koper der Adria, Slowenien